Le sigle PCB peut signifier :

Aviation 
  ;
 Personnel complémentaire de bord.

Boisson 
 Picon Citron Bière, un cocktail du Nord de la France.

Parti politique 
 Parti communiste de Belgique (1921-1989) ;
 Parti communiste brésilien (1922-1991) ;
 Parti communiste du Brésil (1962-) ;
 Parti communiste breton (1971-1980) ;
 Parti communiste bulgare (1919-1990) ;
 Parti communiste de Bulgarie (1996-) ;
 Parti communiste du Bénin (1977-).

Science et techniques 
 Polychlorobiphényles (improprement parfois nommés pyralènes), en chimie ;
 PCB, milieu de culture gélosé, en microbiologie ;
 PCB Piezotronics, entreprise américaine ;
  en informatique ;
 , synonyme de circuit imprimé, en électronique ;
PCB est un logiciel libre de conception de circuit imprimé ;
 Par ComBien en logistique : désigne le nombre d'UVC (Unité de Vente Consommateur) par unité de manutention ;
 Certificat d'études physiques, chimiques et biologiques : ancienne filière universitaire préparatoire à la première année de médecine.

Sport 
  ;
 PCB, équipe féminine de catch à la WWE composée de Paige, Charlotte et de Becky Lynch.